Ntumba ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Ngandu-Ntumba (* 2000), französische Leichtathletin
 Artjom Ntumba Muamba (* 2003), russischer Fußballspieler
 Nicole Bwatshia Ntumba, Politikerin in der Demokratischen Republik Kongo